

Astronomia 
48575 Hawaii – asteroide della fascia principale

Cinema 
Hawaii – film del 1966 diretto da George Roy Hill
Hawaii – film del 2013 diretto da Marco Berger

Geografia 
Hawaii – arcipelago dell'Oceano Pacifico e Stato federato degli Stati Uniti d'America
Isola di Hawaii – isola delle Hawaii

Letteratura 
Hawaii – romanzo di James Albert Michener del 1959

Musica 
Hawaii – gruppo musicale heavy metal statunitense
Hawaii – album di Santo & Johnny del 1961
 Hawaii – album di Martin Denny nel 1967
 Hawaii – album dei The High Llamas del 1996

Storia
Regno delle Hawaii – nazione al potere dal 1795 al 1893;
Governo provvisorio delle Hawaii – nazione al potere dal 1893 al 1894.
Repubblica delle Hawaii – nazione al potere dal 1894 al 1898.

Televisione 
Hawaii – serie televisiva statunitense
 Luna di miele alle Hawaii (Hawaii) – episodio della prima stagione di Modern Family